Quina steht für:
 eines der fünf blauen Schildchen im portugiesischen Wappen, siehe Quinas
 eine altsteinzeitliche Fundstätte bei Gardes-le-Pontaroux im Département Charente, Frankreich, siehe La Quina

Quina ist der Familienname folgender Personen:
 Domingos Quina (* 1999), portugiesischer Fußballspieler
 Francisco Quina (1930–2006), portugiesischer Segler
 José Manuel Quina (* 1934), portugiesischer Segler
 Mário Quina (1930–2017), portugiesischer Segler